Die Saison 2006/07 war die 27. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde wie in der Vorsaison der OSC Baden-Baden. Neu aufgestiegen waren der TSV Bindlach-Aktionär, der SC Remagen, der SC Bann und der SK König Tegel. Während Bindlach-Aktionär und Remagen als Vierter bzw. Fünfter gut mithalten konnten, konnten Bann und Tegel als Tabellenschlusslichter die Klasse nicht halten. Außerdem mussten die Schachfreunde Berlin in die 2. Bundesliga absteigen. Die SG Porz zog sich nach der Saison nach 27 Erstligajahren freiwillig zurück, wodurch der SV Mülheim-Nord in der Liga verbleiben konnte.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2006/07.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Literatur 
 Bernard Verfürden, Georgios Souleidis, Sebastian Siebrecht: Die stärkste Liga der Welt: Analysen, Berichte, Statistiken, Saison 2006/2007. Deep Chess!!! Verlag, Ratingen 2007 ISBN 978-3-00-021220-8.

Weblinks 
 

2006/07
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007
Sportsaison 2006/07